Kirchschlag steht für

Kirchschlag in der Buckligen Welt, Stadtgemeinde im Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
Kirchschlag (Niederösterreich), Marktgemeinde im Bezirk Zwettl, Niederösterreich
Kirchschlag bei Linz, Gemeinde bei Linz in Oberösterreich
Světlík, Gemeinde im Okres Český Krumlov, Tschechien